Eine Frau wie Du – film del 1933 diretto da Carl Boese
 Notte romantica (Eine Frau wie Du) – film del 1939 diretto da Viktor Tourjansky